

Административные единицы 
 Кайюань (Телин) — городской уезд городского округа Телин провинции Ляонин (КНР).
 Кайюань (Хунхэ) — городской уезд Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань (КНР).

Прочее 
 Кайюань (Чаочжоу) — буддийский храм в Чаочжоу